Pyralosis är ett släkte av fjärilar. Pyralosis ingår i familjen mott. 

Kladogram enligt Catalogue of Life:

Källor

Externa länkar 

Mott
Pyralosis